Натуральне число 165
 165 рік до нашої ери
 165 рік нашої ери